Доброво може бити:

 Доброво (Неум), насељено место у општини Неум, Федерација БиХ, БиХ
 Доброво (Брда), насељено место у општини Брда, Република Словенија